Президентские выборы в США (1848)
 Президентские выборы во Франции (1848)